Ку́зів — українське прізвище. Походить від імені «Кузьма».

Персоналії 
 Кузів Віталій Васильович (* 1998) — український футболіст, захисник, брат-близнюк Романа Кузіва.
 Кузів Гриць — український галицький адвокат, громадський діяч.
 Кузів Михайло Петрович (* 1965) — український художник і архітектор.
 Кузів Михайло Ярославович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Кузів Оксана Євстахівна (* 1946) — українська вчена в галузі медицини, громадська діячка.
 Кузів Роман Михайлович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кузів Роман Васильович (* 1998) — український футболіст, півзахисник, брат-близнюк Віталія Кузіва.

Українські прізвища